Arctapodema är ett släkte av nässeldjur. Arctapodema ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Arctapodema